Ка́менки — село в Богородском районе Нижегородской области, административный центр Каменского сельсовета.

Богородский район был создан в 1929 году из части Алистеевской и Каменской волостей. Другие части Каменской волости были включены в состав Борисовопокровского и Кстовского (до 1930 года Печерского) районов. До этого времени Каменская волость входила в состав Нижегородского уезда Нижегородской губернии.

Село расположено в 20 км от Нижнего Новгорода. Около западной окраины протекает небольшая река Ункор, которая впадает в реку Кудьма.

В селе расположено отделение Почты России (индекс 607610).

Транспорт 
Каменки с трассой федерального значения  связывает асфальтовая дорога длиной 4 км с двухполосной проезжей частью.

Общественный транспорт представлен одним пригородным автобусным маршрутом № 208 
Также в 700 м от Каменки расположена станция Чаглово, через которую проходят электропоезда арзамасского направления Нижний Новгород (Нижний Новгород-Московский, Кустовая, Мыза) ↔ Арзамас.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % из 1897 человек..

Производство и строительство 
Основным предприятием в советское время был совхоз «Каменский» образованный в 1962 году из колхозов «Ленинские всходы» (Каменки, Гремячки), «Советская деревня» (Пруды, Букино, Карпово, Ушаково), колхоза им. Карла Маркса (Килелей, Гари, Чапурда, Спирино). В декабре 1998 года совхоз реорганизован в ОАО «Каменское». В 2001 году ОАО «Каменское» вошло в список 300 лучших сельхозпредприятий России.
22 марта 2006 года было проведено закрытие реестра эмитента.
По состоянию на 2007 год в хозяйстве ОАО «Каменское» насчитывалось 7 тысяч гектаров обрабатываемых земель, 1158 голов скота.
Действует комплекс по первичной сортировке картофеля и картофелехранилище вместимостью две тысячи тонн.

В 2008 году часть земель ОАО «Каменское» использовалось для строительства федеральной трассы 

В 2008 году на базе OOO «Терминала упаковочного Нижегородского» компанией «Агротрейд» началось строительство комплекса по сортировке, мойке и упаковке картофеля. Потребители продукции — торговые сети Нижнего Новгорода, поставщики — сельхозпредприятия Нижегородской области.

Коттеджное строительство 
В 2010 году решением Каменского сельсовета территория села была расширена на 37,7 га. На данной территории началось строительство коттеджного посёлка «Усадьба Каменки». были даны названия улицам коттеджного посёлка и присвоены почтовые адреса. Застройщиком коттеджного посёлка является ООО «Волжская усадьба», дочерняя компания, входящая в состав фармацевтического холдинга ОАО «Катрен».

Интенсивную застройку на землях ранее принадлежавших ОАО «Каменское» ведёт управляющая компания «КаменкиИнвест».

Образование 
По состоянию на 2009 год действовал детский сад, который посещало 50 детей. А также Каменская СОШ.

См. также  на сайте letopisi.ru.

Церковь Николая Чудотворца 

В селе расположена действующая Церковь Николая Чудотворца.

Церковь была построена во второй половине XVIII века как часть Софийского комплекса. В 1938 году церковь была разорена и использовалась под гараж машино-тракторного парка.

В 2005 году был организован приход, который входит в состав Богородского благочиннического округа Нижегородской епархии.

16 июня 2009 года в село пришёл крестный ход с чудотворной Владимирской Оранской иконой Божией Матери, а 17 июня в церкви состоялась первая за 70 лет Божественная литургия.

Панорама

Примечания

Ссылки 
 Никольская церковь в Каменках, фото Красильниковой И. В.

Населённые пункты Богородского района (Нижегородская область)